Mastiekboom (Pistacia lentiscus), een plant uit de pruikenboomfamilie
 Mastiek (hars), de hars die afkomstig is van de mastiekboom
 Mastiek (asfalt), een bindmiddel in asfaltmengsels
 Stopverf, een mengsel wordt gebruikt voor het dichtmaken van gaten of scheuren in houtwerk en het aanstoppen van ruiten in glassponningen
 Mastiek maken, een term die gebruikt wordt in de horeca
 Masticha, een destillaat geproduceerd in Chios